More Than Words, chanson interprétée par le groupe de rock américain Extreme sortie en 1991 ; 
 More Than Words, chanson interprétée par la chanteuse japonaise Māya Sakamoto sortie en 2012.